Павел Алексеевич Юкало — советский авиаконструктор, лауреат Сталинской премии.

Родился в 1909 году в селе Мытки. 

Во время войны — инженер-капитан, начальник артиллерийского снабжения 225 озадн (отдельный зенитный артиллерийский дивизион) ПВО. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

После войны работал в ОКБ А. М. Люльки, с 1950 г. начальник бригады регулирования и расчётов, с 1950 г. ведущий конструктор, с 1967 г. начальник отдела топливной автоматики.

Сталинская премия 1951 года первой степени — за участие в создании двигателя АЛ-5.

Умер до 1985 года.

Автор книги:
 Аналитический синтез плоского четырехзвенного механизма / П. А. Юкало. — М. : Машиностроение, 1981. — 133 с. : ил.; 22 см.

Источники 
 https://oboron-prom.ru/page,16,predpriyatiya-151-200.html
 Фото http://www.kr-magazine.ru/upload/iblock/cf8/KR_11_12_2017_.pdf